Kamel steht für:
 Kamele, Säugetierfamilie aus der Ordnung der Paarhufer, insbesondere
 Dromedar, das einhöckrige Kamel, und
 Trampeltier, das zweihöckrige Kamel.
 Kamel (Wappentier), Wappentier in der Heraldik
 Schiffskamel, hölzerne Schwimmkörper zum Anheben von Schiffen
 Kamel (Name), Vorname sowie Familienname
 Kamel (Erzgebirge), Felsen bei Eibenstock im sächsischen Erzgebirgskreis
 Kamel, Schachfigur im Märchenschach, siehe Märchenschach #Kamel
 Kamel, eine Yogaübung, siehe Ushtrasana

Kamél steht für:
 (4254) Kamél, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:

 Kamelen, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Camel
 Kamelle
 Kammel (Begriffsklärung)
 Kerad kamel